Sacramento este un nume propriu, care se poate referi la

Localități 

 Sacramento, Brazilia, oraș din Brazilia

 Sacramento, Chihuahua, oraș din statul Chihuahua, Mexic
 Sacramento, Coahuila, oraș din statul Coahuila, Mexic

 Sacramento, California, oraș din statul 
 Sacramento, Colorado, oraș din statul 
 Sacramento, Illinois, oraș din statul 
 Sacramento, Kentucky, oraș din statul 
 Sacramento, Nebraska, oraș din statul 
 Sacramento, New Mexico, oraș din statul 
 Sacramento, Pennsylvania, oraș din statul

Alte utilizări 

 Comitatul Sacramento, comitat din statul , 
 Râul Sacramento din California, Statele Unite
 Sacramento Mountains munți din statul , Statele Unite

Dezambiguizare
Nume proprii